

Персоналії 
 Генрі Калверт Саймонс (англ. Henry Calvert Simons; 9 жовтня 1899(18991009), м. Вірден, Іллінойс, США — † 19 червня 1946, м. Вірден, Іллінойс, США) — американський економіст, фахівець з фінансових проблем.
 Джеймс Гарріс Саймонс, Саймонс (англ. James Harris Simons народ. 1938 Ньютон, Массачусетс, США) — американський математик, академік, трейдер і меценат.
 Джуліан Саймонс (англ. Julian Symons; справжнє ім'я Gustave Julian Symons; 30 травня 1912(19120530), Лондон — 19 листопада 1994, Волмер, Кент) — британський письменник у галузі детективної та історичної літератури, поет, літературознавець, біограф.
Томас Саймонс (; 9 квітня 2004) — англійський ютубер і стример на Twitch.

Топоніми 
 Саймонс — гора (2408 м) в хребті Внутрішній Кайкоура, на Південному острові в регіоні Кентербері Нової Зеландії.
 Сент-Саймонс (англ. St. Simons) — переписна місцевість (CDP) в окрузі Глінн штату Джорджія, США.